Кофман (Коффман):

Персоналії 

 Кофман Борис Мойсейович (1919—2011) — український педагог, гуманіст. Відмінник народної освіти.
 Кофман Валентин Соломонович (1901-1942) - лікар-хірург, учасник нацистсько-радянської війни.
 Кофман Геннадій Леонідович (нар. 1964) — український режисер, продюсер, журналіст, керівник кінокомпанії «МаГіКа-Фільм».
 Кофман Роман (* 1936) — український композитор, диригент. Заслужений діяч мистецтв України. Професор/
 Кофман Олександр Ігорович (* 1977) — діяч терористичного угруповання ДНР.
 Кофман Борис Якович (* 1967) — український юрист, правозахисник і волонтер.

Топоніми 
 Кофман (округ, Техас)

Єврейські прізвища